Ismay ist der Name mehrerer 

Personen:
 J. Bruce Ismay (1862–1937), Direktor der White Star Line
 Hastings Ismay, 1. Baron Ismay, britischer Politiker, Diplomat und General; erster Generalsekretär der NATO
 Thomas Ismay (1837–1899), britischer Reeder

Orte:
 Ismay (Montana), USA